Ramos kan som auktorsförkortning betyda:

 Robson Tamar da Costa Ramos
 Magno S. Ramos

Robotskapade auktorsförkortningar